La 2. Fußball-Bundesliga 1984-1985 è stata l'undicesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in Bundesliga del Norimberga, che ha vinto il campionato, e dell'Hannover; è inoltre stato promosso il Saarbrücken, che ha vinto il play-off contro l', terzultima in Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Manfred Burgsmüller del Rot-Weiß Oberhausen con 29 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocessi in Oberliga 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Norimberga (23)
 Maggior numero di pareggi: Hertha Berlino (15)
 Maggior numero di sconfitte: Ulm (21)
 Minor numero di vittorie: Ulm (5)
 Minor numero di pareggi: Norimberga (4)
 Minor numero di sconfitte: Hannover (6)
 Miglior attacco: Hannover (79 gol fatti)
 Peggior attacco: Kickers Offenbach (43 gol fatti)
 Miglior difesa: Saarbrücken (41 gol subiti)
 Peggior difesa: Ulm (81 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Saarbrücken (+29)
 Peggior differenza reti: Ulm (-33)
 Miglior serie positiva: Hannover (17, 22ª-38ª) 
 Peggior serie negativa: Ulm (7, 30ª-36ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Norimberga (5, 20ª-24ª) , Saarbrücken (5, 29ª-33ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Blau-Weiss Berlin-Rot Weiss Oberhausen 6-4, 9 giugno 1985
 Maggior scarto di gol (6): Hessen Kassel-Union Solingen 6-0, Norimberga-Fortuna Colonia 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 46 gol nella 5ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 19 gol nella 28ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 4 in 10ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Uwe Kasperowski (17)
 Volker Huster (13)
 Bodo Kriegelstein (11)
 Horst-Peter Bruch (10)
 Wilfried Diekert (10)
 Kurt Kost (10)
 Manfred Probst (10)
 Friedrich Retzmann (10)
 Hans-Peter Schäfer (10)
 Peter Vasel (10)
 Hans-Jürgen Weber (10)
 Manfred Amerell (9)
 Klaus Bodmer (9)
 Rainer Boos (9)
 Klaus Broska (9)
 Herbert Eli (9)
 Wolfgang Mierswa (9)
 Hans Puchalski (9)
 Helmut Reinstädtler (9)
 Peter Steffens (9)
 Peter Correll (7)
 Wilfried Heitmann (7)
 Dieter Niebergall (7)
 Rainer Waltert (7)
 Hans-Heinrich Barnick (6)
 Norbert Brückner (6)
 Hans-Peter Dellwing (6)
 Adolf Ermer (6)

 Werner Föckler (6)
 Josef Hontheim (6)
 Rainer Jupe (6)
 Joachim Kautschor (6)
 Anton Matheis (6)
 Manfred Neuner (6)
 Heinz Werner (6)
 Wolf-Günter Wiesel (6)
 Gerd Zimmermann (6)
 Karl-Josef Assenmacher (5)
 Siegfried Brehm (5)
 Hans-Joachim Osmers (5)
 Dieter Pauly (5)
 Hans Scheuerer (5)
 Werner Schütte (5)
 Hans Wahmann (5)
 Rüdiger Wuttke (5)
 Peter Gabor (4)
 Aron Schmidhuber (4)
 Gerhard Theobald (4)
 Karl-Heinz Tritschler (4)
 Manfred Uhlig (4)
 Robert Walz (4)
 Udo Horeis (3)
 Volker Roth (3)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (2)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1984-1985